Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
252e division d'infanterie (Allemagne)

Israël

URSS